Naturschutzgesetz steht für:

 Bundesnaturschutzgesetz, Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege (BNatSchG) in Deutschland
 Landesnaturschutzgesetz (der Bundesländer in Deutschland)
 diverse Landesgesetze in Österreich (NG, NSG, NSchG u. a.), siehe Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz#Österreich
 Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) in der Schweiz
 Gesetz zur Erhaltung und Pflege der heimatlichen Natur (Naturschutzgesetz) vom 4. August 1954 (GBl. S. 695) in der DDR

Siehe auch:
 Natur- und Landschaftsschutzgesetz